Les termes expédition d'Alger, siège d'Alger, prise d'Alger et bataille d'Alger peuvent désigner :
 le siège d'Alger (1510) par l'Espagne qui échoue à prendre la ville mais mène à la construction du fort espagnol du Peñon d'Alger sur un îlot de la baie face à la ville pour la neutraliser ;
 la prise d'Alger (1516) par Arudj Barberousse ;
 L'expédition d'Alger (1519) par Hugues de Moncade qui se termine en échec pour les assaillants espagnols. 
 la prise d'Alger (1520) par Sidi Ahmed ou el Kadhi, sultan de Koukou, qui ouvre une période de 5 à 7 ans de domination kabyle ;
 la prise du Peñon d'Alger (1529) qui est un rocher/îlot possession espagnole faisant face à la ville par Khayr ad-Din Barberousse ;
 l'expédition d'Alger (1541) par Charles Quint qui se termine par une victoire algérienne sur les Impériaux ;
 le siège d'Alger (1598) par les Kabyles du sultanat des Beni Abbes qui échouent ;
 l'expédition d'Alger (1775) qui se termine par un échec lourd et la retraite des assaillants espagnols ;
 l'expédition d'Alger (1830) qui constitue la première campagne de la conquête de l'Algérie par les troupes françaises en 1830 ;
 la prise d'Alger en , victoire française décisive qui marque la fin du premier épisode de la Conquête de l'Algérie par la France et la chute de la régence d'Alger ;
 la prise d'Alger par les troupes Alliées et la Résistance française en novembre 1942 au cours de l'Opération Torch ;
 la bataille d'Alger (1957), épisode de la Guerre d'Algérie ;
 La Bataille d'Alger (1966), film de Gilles Pontecorvo.

Voir aussi 
 

Histoire d'Alger